La nazionale di pallavolo maschile delle Seychelles è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo delle Seychelles ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Seychelles.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile delle Seychelles